101 Dalmatiner steht für
 das Buch: Hundertundein Dalmatiner
 dessen Verfilmung: 101 Dalmatiner (1961)
 die erneute Verfilmung: 101 Dalmatiner (1996)
 die Fortsetzung der Erstverfilmung: 101 Dalmatiner Teil 2 – Auf kleinen Pfoten zum großen Star!
 und eine darauf basierende Fernsehserie: 101 Dalmatiner (Fernsehserie)